Георги Пеев може да се отнася за:
 Георги Пеев (1877 – 1940) – български публицист, политик и общественик;
 Георги Пеев (р. 1976) – български плувец;
 Георги Пеев (р. 1979) – български футболист.